Данташ () — португальская фамилия. Известные носители:

 Данташ, Жулио (1876—1962) — португальский писатель, поэт, драматург.
 Данташ, Тиагу (род. 2000) — португальский футболист.
 Данташ Биспо, Родолфу (род. 1982) — бразильский футболист.